Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года в Чжанцзякоу прошли с 5 по 14 февраля 2022 года в Центре прыжков с трамплина Гуяншу.

В рамках соревнований разыграно 5 комплектов наград (3 у мужчин, 1 у женщин и 1 смешанной дисциплине).

В июле 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально добавил в олимпийскую программу прыжков с трамплина соревнование смешанных команд.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанная (мужчины и женщины)

Общий зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Квалификация 

Максимальная квота допущенных к участию в соревнованиях по прыжкам с трамплина спортсменов 105 (65 мужчин и 40 женщин). Квоты распределяться на основании результатов спортсменов показанных на Кубке мира FIS, Гран-при FIS по прыжкам с трамплина и Континентальных кубков за сезоны 2020-21 и 2021-22.

См. также 
 Кубок мира по прыжкам с трамплина 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2022 года
 Прыжки с трамплина на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)